Edmund Reitter (1845-1920) – entomologo austriaco
 Ferenc Reitter (1813-1874) – architetto ungherese

Pagine correlate 
 Reiter
 Reither